El passatge Sert és un conjunt d'edificis residencials i fabrils entre els carrers de Sant Pere Més Alt i Trafalgar de Barcelona, catalogat com a bé amb elements d'interès (categoria C).

Descripció 
A través del conjunt discorre un passatge particular, que s'obre al carrer de Sant Pere Més Alt a través d'una porta d'arc de mig punt coronada amb una reixa de ferro forjat, i un medalló on figuren les inicials BS (Bonaventura Solà) i la data 1867.

Història 
El fabricant de mantes Bonaventura Solà i Guixà, natural de Sant Sadurní d'Anoia, es va establir a Barcelona cap al 1843, i el 1857 tenia una fàbrica de teixits de seda i mocadors de llana al carrer de Sant Pere Més Alt, 21, amb la qual es va presentar a l'Exposició Industrial celebrada amb motiu de la visita de la reina Isabel II a Barcelona el 1860, on exhibí fins a 300 mocadors de teixits de mescla en les quals predominava la llana.

El 1861, Solà va adquirir els edificis de l'antiga fàbrica d'indianes de Josep i Joan Canaleta als núms. 49, 51 i 55 del mateix carrer, i el 1862 va encarregar al mestre d'obres Jeroni Granell la construcció d'una nova fàbrica a l'interior de l'illa, ampliada el 1869 cap a llevant segons el projecte del mestre d'obres Narcís Nuet.

El 1863 es va constituir la societat Bonaventura Solà i Sert, amb la participació en un 21% del seu cunyat Domènec Sert i Rius (1832-1897). El 1864, amb l'entrada de Josep Sert i Rius (1840-1895) a la societat, el nom canviaria a Bonaventura Solà i Sert Germans, i posteriorment s'hi va incorporar Adolf Solà i Sert, fill de Bonaventura Solà, amb la qual cosa la societat es diria Sert Germans i Solà.

El 1866, Solà va encarregar a Nuet la reconstrucció de les cases del carrer de Sant Pere Més Alt, 55 i 49-51. Aquesta darrera no es va dur a terme per la mort del fabricant, i l'any següent, Nuet va traçar el projecte definitiu a instàncies de la vídua Balbina Fabra, que recorda el del Passatge del Rellotge, també obra seva.

El 1871, el mestre d'obres Narcís Aran va projectar una fàbrica de planta baixa i quatre pisos al carrer de Trafalgar, que tancava el conjunt per la banda de muntanya.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 

Cases-fàbrica de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Sert